Де́ннис () — английские имя и фамилия. Известные носители:

 Деннис, Билли (1896—1952) — английский футболист.
 Деннис, Данфунг — американский фотожурналист и режиссёр-документалист.
 
 Деннис, Кларенс (1876—1938) — австралийский поэт.
 Деннис, Кэти (род. 1969) — британская певица, автор-исполнитель, музыкальный продюсер и актриса.
 Деннис, Ник (1904—1980) — американский актёр греческого происхождения.
 Деннис, Роан (род. 1990) — австралийский трековый велогонщик.
 Деннис, Рой Ли (1961—1978) — американский подросток, страдавший от редкого заболевания.
 Деннис, Рон (род. 1947) — исполнительный директор McLaren Automotive и McLaren Group.
 Деннис, Сэнди (1937—1992) — американская актриса.
 Деннис, Том (1881—1939) — английский профессиональный игрок в снукер и английский бильярд.
 Деннис, Уильям (1856—1920) — канадский издатель и журналист, сенатор Канады.
 Деннис, Эммануэль Бонавентуре (род. 1997) — нигерийский футбольный нападающий.
 Деннис, Юджин (1905—1961) — деятель американского и международного рабочего движения.

См. также 
 Денис (значения)